Höschel oder Hoeschel ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Höschel-Bellmann (* 1957), deutsche Schauspielerin, Dozentin, Grafikerin und Malerin
 David Höschel (1556–1617), deutscher Humanist
 Jehoschua Höschel (~1578–1648), Talmudist
 Mathias Edwin Höschel (* 1967), deutscher Kieferorthopäde und Politiker (CDU)